Marcel Peeters (componist) (1926)
 Marcel Peeters (architect)